Robert Lebel est un nom notamment porté par :
 Robert Lebel (1904-1986), critique d'art français ;
  (1905-1999), ancien président de la fédération internationale de hockey sur glace ;
 Robert Lebel (1924-2015), évêque émérite du diocèse de Valleyfield ;
 Robert Lebel, interprète et prêtre qui a composé la musique des JMJ de Toronto.